Die Pittsburgh Open 2020 fanden vom 22. bis 26. Januar 2020 in Pittsburgh, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressieger war Grégoire Marche, der im Halbfinale gegen Fares Dessouki ausschied. Dessouki gewann auch das Finale gegen Saurav Ghosal, den er mit 11:7, 11:4 und 11:9 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Abdul Malik Khan und Alister Walker jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
2020